Червоний Бір (частіше Красний Бір) — село в складі Березинського району Мінської області.
 Червоний Бір — село в складі Дятловського району Гродненської області.
 Червоний Бір — селище в Чечерському районі Гомельської області.
 Червоний Бір — колишній хутір у складі Червоненської сільради Житковицького району Гомельської області.

 Червоний Бір — село в Ємільчинському районі Житомирської області.

Інше 
 «Червоний Бір» — ландшафтний заказник у Россонському і Верхньодвінському районах Вітебської області.

Див. також 
 Красний Бір (значення)